Kaschtan bezeichnet:
 die Exportbezeichnung für ein russisches Nahbereichsverteidigungssystem Kortik
 AEK-919K Kaschtan, eine russische Maschinenpistole

Kaschtan ist der Familienname folgender Personen:
 Anatolij Kaschtan, ukrainischer Radrennfahrer
 Nikita Sergejewitsch Kaschtan (* 2003), russischer Fußballspieler

Siehe auch
Kasdan, Kashtan